Johannes Wernher ist der Name folgender Personen:
* Johannes Balthasar Wernher (auch: von Wernher; 1677–1743), deutscher Rechtswissenschaftler und Mathematiker
 Johannes Friedrich Wernher (auch: Werner; 1698–1735), deutscher Rechtswissenschaftler